Il titolo L'insostenibile leggerezza dell'essere si può riferire a:
L'insostenibile leggerezza dell'essere – romanzo del 1982 di Milan Kundera.
L'insostenibile leggerezza dell'essere – film del 1988 ispirato all'opera di Kundera, diretto da Philip Kaufman.

Altro
Questa insostenibile leggerezza dell'essere è un brano musicale di Antonello Venditti inserito nell'album Venditti e segreti.